Следи списак добитника награде Сатурн за најбољу улогу младог глумца/глумице:

Списак награђених

Спољашње везе 

Награде Сатурн